Кубок Чили по футболу 2015 года () — 36-й розыгрыш Кубка Чили по футболу.

Первый раунд

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
Информация о турнире на anfp.cl 
Статистика на сайте soccerway.com

2015/2016
Спорт в Чили в 2015 году
Чили